Kühgraben ist ein geographischer Name

von Gewässern:
 Kühgraben (Beireutbach), rechter Zufluss des Beireutbachs bei der Beireutalm, Gemeinde Irdning-Donnersbachtal, Bezirk Liezen, Steiermark, der über den Donnersbach in die Enns mündet
 Kühgraben (Eyach), rechter Zufluss der Eyach (Ammer) am Westrand des Gemeindegebiets von Huglfing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Kühgraben (Hummergraben), rechter Zufluss des Hummergrabens (zur Itz) bei Buchenrod, Gemeinde Großheirath, Landkreis Coburg
 Kühgraben (Mindel), linker Zufluss der Mindel bei Markt Burtenbach, Landkreis Günzburg, Bayern
 Kühgraben (Tiefgraben), rechter Zufluss des Tiefgraben (Pegnitz) bei Erlenstegen, kreisfreie Stadt Nürnberg, Bayern
 Kühgraben (Weiherbach), linker Zufluss des Überschargrabens bei Schönsreuth, Stadt Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels, Bayern, der auf dem Unterlauf als Weiherbach bei Kösten in den Main mündet

von Orten:
 Kühgraben (Gemeinde Bad Gleichenberg), Rotte in der Gemeinde Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kühgraben (Gemeinde Gnas), Ortsteil der Marktgemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Kuhgraben
 Kühbach (Begriffsklärung)